Евгений Шмидт:
 Шмидт, Евгений Александрович (1821—1905) — русский шахматист.
 Шмидт, Евгений Альфредович (1920—2019) — археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Шмидт, Евгений Владимирович (1905—1985) — советский невропатолог, Герой Социалистического Труда.
 Шмидт, Евгений (род. 1975) — немецкий политический деятель русского происхождения, депутат бундестага с 2021 года.

Примечания